

События 
 Мир аваров с Византией (соблюдался до 626 г.).
 Йасрибцы приглашают Мухаммада выступить посредником в урегулировании межплеменных конфликтов в Йасрибском (Мединском) оазисе
 Ок.620 — Харша делает попытку подчинить себе Деканские земли, но его войско разбито правителем Северного Декана Пулакешином II из рода Чалукьев и отступило.
 Ок.620-650 — Основатель Тибетского государства Сронцзангамбо. Походы на запад. Построен дворец Потала.

Родились 
 Аквилин из Эврё — епископ Эврё.
 Аннемунд Лионский — епископ Лиона, святой.
 Кулмин ап Петрок — король Думнонии.
 Леудезий — майордом Нейстрии.
 Пелин из Бриндизи — святой Римско-Католической Церкви, епископ и покровитель Бриндизи, мученик.
 Седд Мерсийский — святой епископ из Нортумбрии.
 Теодард Маастрихтский — епископ Маастрихта. Святой, священномученик, почитаемый Римско-католической церковью.

Скончались 
 16 марта — Аббан (святой), аббат Келл Аббана.
 Вртанес Кертог — армянский летописец и богослов.
 Идваллон ап Лливарх — король Брихейниога.
 Марнан (святой) — епископ скоттов, святой.
 Мирин из Бангора — отшельник из , святой.
 Мирин из Пэйсли — святой игумен из Пейсли.
 Нехтон II — король пиктов.
 Чуло-хан Силиг-бег-шад — каган Восточно-тюркского каганата.

См. также